Константи́н Васи́льевич Ле́бедев: Лебедев, Константин Васильевич (1921—2002) — советский писатель.
 Лебедев, Константин Васильевич (1918—2006) — советский партийный и государственный деятель.